Третий Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 2 апреля 1933 года по 24 ноября 1935 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя друг c другом по две игры, дома и в гостях. Победителем Турнира стала Италия. Параллельно с основным турниром, с 1931 по 1934 год проходило соревнование любительских сборных, в котором победила Румыния.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1933—1935 на rsssf.com

1933